Touwsrivier steht für:

 Touwsrivier (Südafrika), Ort in Südafrika
 Touwsrivier (Fluss), Fluss in Südafrika